Lümatu (Antsla), een dorp in de Estlandse gemeente Antsla
 Lümatu (Lüganuse), een dorp in de Estlandse gemeente Lüganuse